Туллио Пинелли (; ,  — , ) — сценарист, видный деятель итальянского кино 1940-х — 1990-х гг. Соавтор Федерико Феллини.

Вместе с Федерико Феллини Пинелли работал над такими фильмами как «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной», «Джинджер и Фред», «Дорога». Писал Пинелли сценарии и для других известных итальянских постановщиков, в частности, Пьетро Джерми и Марио Моничелли.

Ссылки 
 

Столетние долгожители Италии